André Ryssen (1902-1946), joueur français de football ;
 Hervé Ryssen (1967), essayiste et militant politique français.